Die Liste der Naturdenkmale in Rottweil nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Landkreis Rottweil liegenden Stadt Rottweil. In Rottweil gibt es insgesamt 41 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 5 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 36 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 1. November 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 
 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

!Naturdenkmale
Rottweil
 
!Naturdenkmale